Айи-Анарьири — греческий топоним. Может означать:

 Айи-Анарьири (Аттика) — город, пригород Афин.
 Айи-Анарьири (Арголида) — деревня в общине Эрмионида в периферийной единице Арголиде в периферии Пелопоннес.
 Айи-Анарьири (Арта) — деревня в общине Арта в периферийной единице Арта в периферии Эпир.
 Айи-Анарьири (Кардица) — деревня в общине Музакион в периферийной единице Кардице в периферии Фессалия.
  — село в сообществе Капандритион.
 Айи-Анарьири (Лакония) — деревня в общине Спарта в периферийной единице Лаконии в периферии Пелопоннес.
 Айи-Анарьири (Лариса) — деревня в общине Килелер в периферийной единице Лариса в периферии Фессалия.
 Айи-Анарьири (Козани) — деревня в общине Войон в периферийной единице Козани в периферии Западная Македония.
 Айи-Анарьири (Милос) — деревня на Милосе.
 Айи-Анарьири (Спеце) — деревня на Спеце.

См. также 
 Бессребреник